Exec, una chiamata di sistema Unix e un comando di shell;
 Exec, microkernel del sistema operativo AmigaOS.